TRR puede referirse a:
En demografía
 TRR o Teoría de la Revolución Reproductiva.

En psicometría y psicología
 TRR o Teoría de respuesta al ítem.

En economía
 En Finanzas a la expresión Total Return Rate.